Фінал Кубка Італії з футболу 1985 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1984—1985, в яких зустрічались «Мілан» і «Сампдорія».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1985 у футболі
1985 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу